Carl-Axel Hasselrot kan syfta på:

* Carl-Axel Hasselrot (1863–1942), svensk jurist och ämbetsman
 Carl-Axel Hasselrot (1876–1936), svensk präst